Dena – moneta antica
 Dena – personaggio dei romanzi de La Ruota del Tempo, amante di Thomdril Merrilin
 Shahrestān di Dena – shahrestān dell'Iran
 DeNA – gestore di servizi e giochi online giapponese